Mužská dvouhra Citi Open 2022 probíhala v první polovině srpna 2022. Do singlové soutěže washingtonského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo čtyřicet osm hráčů. Obhájcem titulu byl desátý muž žebříčku Jannik Sinner z Itálie, který do turnaje nezasáhl.

Vítězem se stal 27letý Australan Nick Kyrgios, jenž ve finále zdolal o rok mladšího Japonce Jošihita Nišioku po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–3. Aktivní poměr vzájemných duelů navýšil na 4–0. V probíhající sezóně si připsal premiérové turnajové vítězství, které představovalo sedmý singlový titul na okruhu ATP Tour i sedmý na tvrdém povrchu. Na Citi Open navázal na trofej z roku 2019 a v ročníku 2022 dosáhl na double, když ovládl i čtyřhru. Na prahu vyřazení se Kyrgios ocitl ve čtvrtfinále, kde odvrátil pět mečbolů Tiafoeovi. Jako první hráč v historii turnaje přitom prošel soutěží bez ztráty podání, když v 64 servírovacích gamech odvrátil všech deset brejkbolů. Po Wimbledonu tak postoupil do finále na druhém turnaji v řadě.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Citi Open 2022